Biografies:
Parteni (mitologia), és el déu-riu Bartın
Parteni (camarlenc), cap de camarlencs de Domicià.
 Parteni de Nicea, gramàtic grec.
Parteni (gramàtic), gramàtic grec.
 Parteni de Focea, poeta grec.
 Societat:
Parteni (classe), fill de mare soltera a l'antiga Grècia.